Джованни Баттиста Пирелли (27 декабря 1848 года, Варенна, Ломбардия, Италия — 20 октября 1932 года, Милан) — итальянский инженер, предприниматель и политик, основатель концерна Pirelli.

Биография 
Джованни Пирелли был восьмым из десяти детей в семье пекаря Сантино Пирелли и домохозяйки Розы Рива. Пятеро детей умерли в раннем возрасте. Отец умер, когда Джованни исполнилось 8 лет.

После обучения в школах в Варенне и Комо в 1861 году для продолжения учёбы он приехал в Милан, где учился в техническом институте св. Марти (позже им. Карло Каттанео) по физико-математическому направлению.

В 1865 году он поступил в университет Павии на физико-математическое отделение, где прошёл подготовку, необходимую для поступления в Высший технический институт гражданских инженеров в Милане (позже Миланский Политехнический), в который поступил в 1867 году. Как и большинство патриотически настроенной молодёжи университета, участвовал в операциях Гарибальди против австрийских войск в Трентино, но тяга к точным наукам преобладала, и Джованни возвратился к учёбе в университете, а затем в Высшем техническом институте в Милане.

Создание производства 
10 сентября 1870 года Джованни Пирелли по окончании Высшего технического института получил диплом и, как лучший выпускник, — Премию Крамер, основанную миланской аристократкой Терезой Беррой Крамер в память о её сыне-инженере, в размере 3000 лир. Эту сумму следовало использовать для поездки за границу для изучения и внедрения в Италии новых перспективных производств и отраслей промышленности.

С ноября 1870 до ноября 1871 года Джованни на средства премии Крамер совместно с профессором общей механики Джузеппе Коломбо на основании анализа перспективных производств, которые были бы полезными для Италии, составил программу внедрения в Италии переработки каучука и изготовления продукции на его основе.

В этот проект были привлечены средства миланских деловых кругов и создано предприятие GB Pirelli & C. — зародыш будущего концерна Pirelli, руководство которым занял сам Пирелли. Предприятие было построено на тогдашней окраине Милана и сосредоточилось сначала на производстве резиновых изделий для промышленности, расширив впоследствии ассортимент.

Общественная и политическая деятельность 

С 29 июля 1877 года по 1889 год — коммунальный советник Милана. Занимал должности Провинциального советника Милана и члена Торговой палаты Милана.

В 1909 году назначен королём Виктором Эммануилом III Савойским на должность сенатора Королевства Италия.

С 4 декабря 1913 года по 29 сентября 1919 года и с 6 декабря 1919 года по 7 апреля 1921 года — член Высшего совета труда.

В 1919 году избран президентом Всеобщей Конфедерации Промышленности Италии, известной также как Конфиндустрия (Confindustria).

Награды 

 Командор ордена Святых Маврикия и Лазаря (11 июня 1891 года)
 Офицер ордена Святых Маврикия и Лазаря (20 декабря 1906 года)
 Офицер ордена Короны Италии (4 января 1885 года)
 Кавалер ордена Короны Италии (24 ноября 1881 года)
 Кавалер труда (10 июля 1902 года)

Семья 
Был женат на Марии Сормани, с которой имел двух сыновей Пьеро и Альберто, которые продолжили семейный бизнес.

Ссылки 
 Биография на сайте Сената Республики 
 Биография 
 Пирелли — президент Конфоиндустрии 

Инженеры Италии
Сенаторы Итальянского королевства
Предприниматели Италии
Выпускники Миланского технического университета